125th Street kan avse:

125th Street, Manhattan – en gata på Manhattan, New York City
 125th Street (IRT Broadway – Seventh Avenue Line) – en tunnelbanestation vid Broadway; betjänar 1-tågen
 125th Street (IRT Lexington Avenue Line) – en tunnelbanestation vid Lexington Avenue; betjänar 4 5 6 <6>-tågen
 125th Street (IND Eighth Avenue Line) – en tunnelbanestation vid St. Nicholas Avenue; betjänar A B C D-tågen